Der Malaysia Open Grand Prix Gold 2011 im Badminton fand vom 3. bis 8. Mai 2011 in Alor Setar statt.

Austragungsort 
 Sultan Abdul Halim Stadium, Alor Setar, Malaysia

Medaillengewinner

Endrundenergebnisse

Herreneinzel

Dameneinzel

Herrendoppel

Damendoppel

Mixed

Weblinks 
 tournamentsoftware.com

2011
Badmintonwettbewerb in Alor Setar
BWF Grand Prix 2011